Григорий III — титул нескольких известных персон:
 Григорий III (папа Римский)
 Григорий III (Патриарх Константинопольский) — патриарх Константинопольский.
 Григорий III (Патриарх Александрийский)
 Григорий III Синайский (греч. Γρηγόριος Μανιατόπουλος; 1912-1973) — иерарх Иерусалимской православной церкви, предстоятель автономной Синайской православной церкви.
 Григор III (Գրիգոր Գ Պահլավունի) — католикос армянской апостольской церкви в 1113—1166.
 Григорий III (герцог Неаполя)
 Григорий III Гика
 Григорий III Лахам